Joseph Eric "Joe" Thornton (Ontário, 2 de julho de 1979) é um jogador canadense de hóquei no gelo, atualmente jogando no time da NHL Toronto Maple Leafs. Foi para o time da Califórnia, da qual é capitão desde 2009, depois de nove anos no Boston Bruins, na mesma temporada em que venceu o Troféu Memorial Hart como melhor jogador da temporada - o único da história da NHL a vencer o prêmio em uma troca de equipe - e o Troféu Art Ross como artilheiro da liga. Thornton foi campeão olímpico com a seleção canadense nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2010.

Carreira 

Jogadores de hóquei no gelo do Canadá
Vencedores do Troféu Hart